Zwarte sneeuw (boek), een boek van Simone van der Vlugt uit 2000.
Zwarte Sneeuw (televisieserie), een Nederlandse televisieserie van de NCRV uit 1996.